Tilney

 Agnes Tilney (um 1477–1545), auch Agnes Howard, war die zweite Ehefrau von Thomas Howard, 2. Duke of Norfolk
 Edmund Tilney (1536–1610), englischer Beamter und Schriftsteller